Кадышевка — название населённых пунктов в России:

 Кадышевка — деревня в Майнском районе Ульяновской области.
 Кадышевка — село в Павловском районе Ульяновской области.

См. также 
 Кадышев
 Кадышево